

Földrajzi helyek
Amerikai Egyesült Államok
Acton (Kalifornia)
Acton (Indiana)
Acton (Kentucky)
Acton (Massachusetts)
Acton (Maine)
Acton (Montana)
Acton (Tennessee)
Acton (Texas)
Ausztrália
Acton (Ausztráliai fővárosi terület), Canberra elővárosa
Egyesült Királyság
 Acton (Cheshire)
 Acton (Dorset)
 Acton (County Armagh)
 Acton (Staffordshire)
 Acton (Shropshire)
 Acton (Worcestershire)
 Acton (Suffolk)
 Acton (London)
 Acton (Northumberland)
 Acton (Wrexham)
Kanada
Acton (Ontario)
Acton (New Brunswick)

Személyek 
 Alfredo Acton (1867-1934) olasz tengerész, admirális
 Keith Edward Acton (1958) kanadai profi jégkorongozó